Bodenkampf steht für:

 Bodenkampf (Militär), Einsatz von Bodentruppen
 Bodenkampf (Kampfsport), Bodentechniken in Kampfsportarten